12. Panzerdivision steht für folgende militärische Einheiten:
*  12. Panzerdivision (Bundeswehr)
  12th Armored Division (Vereinigte Staaten)
  12. Panzer-Division (Wehrmacht)
  12. SS-Panzer-Division „Hitlerjugend“

Siehe auch:
 12. Division

Liste militärischer Divisionen nach Nummern